Zawody pucharu świata w biathlonie w Oberhofie to czwarty etap sezonu 2018/2019 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane były w dniach 10–13 stycznia. Rywalizacja odbyła się w sprincie, biegu pościgowym oraz sztafetach.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Sztafeta mężczyzn

Sztafeta kobiet

Bibliografia 
 

Puchar Świata w biathlonie 2018/2019
2019 w Niemczech
Biathlon w Niemczech
Sport w Oberhofie